Autostrada A58 (Holandia) – autostrada w Holandii 
 Autostrada A58 (Włochy) – autostrada w aglomeracji Mediolanu